Нура Баздуль-Хубияр (, родилась 20 августа 1951 в Фоче) — боснийская писательница, поэтесса, драматург.

Биография 
Уроженка Фочи, училась в школе и медицинском колледже Сараево, переехала жить в Травник. По образованию — микробиолог. Известна как автор множества рассказов, повестей и романов, а также сборников стихов и драматических произведений. Публикуется в детских журналах.

Библиография 
 Ja, slavni Ja, стихи для детей ("Drugari", Sarajevo, 1988)
 Ruža, повесть для подростков ("Veselin Masleša", Sarajevo, 1990)
 Ljubav je sihirbaz babo ("Svjetlosti", Sarajevo, 1994)
 Naše međutim je rat ("Bosanska knjiga", Sarajevo, 1995)
 Rosa canina ("Međunarodni centar za mir",Sarajevo, 1996)
 Okrutnost raja (Društvo pisaca BiH, 1997)
 Braća, драма ("Mizanscen", 1998)
 Amanet ("Šahinpašić", Sarajevo, 1999)
 Baš mi je žao, 2-е издание (R&S, Tuzla, 1999)
 Kako sam ribu učio da pliva (OKO, Sarajevo, 2000)
 Šta te muči, Tamaguči ("Sezam", 2000)
 Bizarne storije ("Svjetlost", Sarajevo, 2001)
 Čekajući Tahira: Ruža II, (Bosanska riječ, Sarajevo, 2002)
 Sablja i pero (Sejtarija, Sarajevo, 2002)
 Priče o slovima (Svjetlost, Sarajevo, 2002)
 Duša i cvijet (Sejtarija, Sarajevo, 2003)
 Noć u brelima (Sejtarija, Sarajevo, 2003)
 Nevjestinski ponor (Buybook, Sarajevo, 2004)
 Kad je bio juli (VBZ, 2005)
 Više ne čekam Tahira: Ruža III (Šahinpašić, 2008)
 Smrt je došla prekasno (Šahinpašić, 2008)
 Priča o Zlatanu i vili izvorkinji (Šahinpašić, 2008)
 Doba nevinosti (Šahinpašić, II izdanje 2008)
 Plavi kombi (Šahinpašić, 2009)
 I ja njega volim: Plavi kombi II (Šahinpašić, 2010)
 Sjećanje na plava brda (TKD Šahinpašić, 2010)
 Spavaj Anđela: Amanet II (TKD Šahinpašić, 2011)
 Noć u brelima (Šahinpašić, 2012)
 Osluhni zašto plače (Šahinpašić, 2013)

Премии и награды 
 Золотой перстень с бриллиантом на церемонии «Женщина года '97» в области искусства
 Премия за лучший роман на анонимном конкурсе фонда Сороса в Боснии и Герцеговине (Baš mi je žao, 1998)
 Премия за лучшую радиопостановку драмы на анонимном конкурсе Радио Боснии и Герцеговины (Sablja i pero, 1999)
 Премия газеты «Večernji list» за лучший роман (Kad je bio juli, 2005)

Ссылки 
 Профиль на сайте Goodreads.com

Писательницы Боснии и Герцеговины
Поэты Боснии и Герцеговины
Боснийские писатели